Az alábbi oldal a Tveri Fejedelemség uralkodóinak rokoni kapcsolatait tartalmazza.

Fordítás

Kapcsolódó szócikkek 
Tveri fejedelmek listája

Uralkodói családfák